Дон Сирило има више значења:

 Дон Сирило (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Сирило (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику